Монссон () — шведская фамилия. 

Известные носители:
 Монссон, Арне — шведский футболист
 Монссон, Юхан — католический архиепископ Упсальский и примас Швеции